Соф'ян Ганні (фр. Sofiane Hanni, нар. 29 грудня 1990, Іврі-сюр-Сен) — французький і алжирський футболіст.
 Ганні Венцель (нім. Hanni Wenzel, 14 грудня 1956) — ліхтенштейнська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка.
 Ганні Колдер () — англійський вестерн 1971 року.